Vilaine peut faire référence à :

Hydronymie 

 la Vilaine, fleuve de l'est de la Bretagne se jetant dans l'Atlantique ;
 la Vilaine, une rivière affluent du Cher ;
 la Vilaine, une rivière coulant dans le département de l'Eure, affluent de la Seine via le canal de retour.

Fiction 
 Vilaine, un film français réalisé par Jean-Patrick Benes et Allan Mauduit, sorti en 2008 ;
 une vilaine, type de personnage dans les œuvres de fiction.

Article connexe
 , page d'homonymie

Homonymie d'hydronyme